Râul Valea Brădetului se poate referi la:
 Râul Valea Brădetului, Raciu (în județul Dâmbovița)
 Râul Valea Brădetului, Vărbilău (în județul Prahova)